Уолтер Джон Генри Джонс (, , Лэй — , ) — британский игрок в поло, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 Джонс играл за Харлингемский клуб, который, проиграв в единственном матче, занял второе место и выиграл серебряные медали.

Ссылки 
 Уолтер Джонс на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Игроки в поло Великобритании
Игроки в поло на летних Олимпийских играх 1908 года
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Джизус-колледжа (Кембридж)